Condado de Flagler — na Flórida
 Flagler Beach — localidade da Flórida
 Flagler (Colorado) — cidade nos EUA
 Terrence Flagler — jogador de futebol americano dos EUA

Desambiguações de topônimos